Maid of Orleans steht für:
 Maid of Orleans (The Waltz Joan of Arc), Lied der Band Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Maid of Orleans (Schiff), ehemaliges Schiff der British Railways